El municipio de Cranberry (en inglés: Cranberry Township) es un municipio ubicado en el condado de Crawford en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 1579 habitantes y una densidad poblacional de 21,63 personas por km².

Geografía 
El municipio de Cranberry se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 72.99 km², de la cual 72,95 km² corresponden a tierra firme y (0,05 %) 0,03 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1579 personas residiendo en el municipio de Cranberry. La densidad de población era de 21,63 hab./km². De los 1579 habitantes, el municipio de Cranberry estaba compuesto por el 98,86 % blancos, el 0,32 % eran afroamericanos, el 0,38 % eran de otras razas y el 0,44 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,7 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Crawford (Ohio)